Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в шестнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Бокс 

 Мужчины

Борьба 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Стрельба

Тяжёлая атлетика

Хоккей на траве

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года
1984 год в Индии